Claire Denamur (1984- ), artiste et chanteuse française ;
Maurice Denamur (1895-1957), coureur cycliste français.